Losanga – figura geometrica
Losanga – pezza araldica
 Losanga – componente dei gradi di ufficiali delle forze armate